Koncepcja operacji - KonOp (ang. Concept of Operations) – to dokument opisujący system z punktu widzenia użytkownika.

Terminologia 
Pierwsze odnotowane użycie dokumentu Koncepcji Operacji miało miejsce na początku lat 80. w artykule autorstwa R.J. Lano. Obok tego pojęcia istnieje dokument Koncepcji Operacyjnej - OpKon (ang. Operational Concept). W teorii są to dwa odrębne dokumenty, a w praktyce te dwa pojęcia są stosowane zamiennie. 

W celu rozróżnienia tych dwóch pojęć poniżej przedstawione są ich definicje.

Definicja Koncepcji Operacji (KonOp) według Podręcznika Inżynierii Systemów Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów:„KonOp na poziomie organizacji odnosi się do określonego przez kierownictwo sposobu działania organizacji. Może odnosić się do wykorzystania jednego lub więcej systemów, jako czarnych skrzynek (ang. black box), do osiągania celów i zadań organizacji. Dokument KonOp opisuje założenia organizacji w odniesieniu do pojedynczej operacji lub serii operacji w ramach organizacji z wykorzystaniem systemu, który ma zostać opracowany, istniejących systemów i potencjalnych przyszłych systemów. Dokument ten często jest częścią definiowania długoterminowych planów strategicznych i rocznych planów operacyjnych. Dokument KonOp służy w organizacji do wskazania ogólnej charakterystyki przyszłych działań biznesu i/lub systemów, w ramach projektu do przybliżenia jego kontekstu, a twórcom systemów, w szczególności inżynierom systemów, do „wydobycia” oraz uchwycenia  wymagań interesariuszy.”Definicja Koncepcji Operacyjnej (OpKon) według Podręcznika Inżynierii Systemów Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów:„Dokument Koncepcji Operacyjnej systemu (OpKon) opisuje, co system będzie robił (a nie jak to zrobi) i dlaczego (uzasadnienie). OpKon to dokument zorientowany na użytkownika, który opisuje charakterystykę systemu, który ma być dostarczony od punktu widzenia użytkownika. Dokument OpKon służy do przekazywania ogólnych ilościowych i jakościowych cech systemu nabywcy, użytkownikowi, dostawcy i innym.”Z tych dwóch definicji można wyciągnąć następujące wnioski: 

 KonOp jest bardziej skoncentrowany na aspektach operacyjnych danego systemu z perspektywy użytkownika, podczas gdy 
 OpKon jest dokumentem niższego poziomu, który koncentruje się bardziej na funkcjach systemu (co zrobi system). 

Tę zależność między zastosowaniem tych dwóch dokumentów przedstawiają grafika z artykułu autorstwa D. Browna i innych.

Opis dokumentu 
Dokumenty Koncepcji operacji mogą być tworzone w różny sposób, ale zwykle mają te same cechy i zawierają podobne treści. Według Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych KonOp to:„Przekaz słowny lub graficzny, który jasno i zwięźle wyraża to, co dowódca sił zbrojnych (ang. joint force commander) zamierza osiągnąć i jak tego dokona przy użyciu dostępnych zasobów. Koncepcja ma na celu przedstawienie ogólnej formy operacji. Zwana także „koncepcją dowódcy” lub „CONOPS”. Według Wiley J. Larsona:„Dobra koncepcja operacji odzwierciedla słownie i graficznie oczekiwania interesariuszy, dzięki czemu staje się platformą do jednoznacznego określenia architektury systemu i wymagań technicznych.”A według NASA KonOp to:„KonOp jest ważnym czynnikiem w procesie definicji wymagań systemowych i dlatego musi być brany pod uwagę na wczesnym etapie procesu projektowania systemu. Dobrze przemyślany KonOp, zawierający w sobie definicję scenariuszy użycia systemu nierzadko ujawnia wymagania i funkcje projektowe, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przeoczone”.Warto odnotować, że w obu definicjach autorzy mówią o „słownym” i „graficznym” przedstawieniu koncepcji, co podkreśla, że te dwa sposoby reprezentowania myśli powinny być wobec siebie komplementarne. Jest to szczególnie ważne dla inżynierów systemów, skupiającym się na definiowaniu wymagań, które z natury są lakonicznym zapisem założeń projektowych. KonOp, w obrazkowej formie stanowi uzupełnieniem zestawu wymagań. 

Zebrana lista cech poprawnie przygotowanego dokumentu Koncepcji Operacji, według Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, Wiley J. Larsona oraz NASA obejmuje:

 opisowy i graficzny,
 przedstawiający ogólny obraz operacji,
 służący do jednoznacznego określenia architektury systemu i wymagań technicznych,
 prezentujący, co system musi osiągnąć.
 opisujący charakterystykę operacyjną systemu
 pomagający użytkownikom, klientom, wdrażającym, architektom, testerom i menedżerom zrozumieć cele systemu
 stanowiący podstawę długoterminowego planowania operacji
 opisujący relacje pomiędzy systemem a organizacją 
 opracowany na wczesnym etapie procesu projektowania systemu
 uwzlędniający wszystkie aspekty operacji, w tym integrację, testy, operacje oraz koniec życia system, tj. utylizację
 zawierający scenariusze operacyjne, obejmujące różne tryby i przejścia między nimi, przy czym kluczowym elementem jest przedstawienie interakcji ze środowiskiem zewnętrznym

Zobacz też 
 Inżynieria systemów
 Operacja wojskowa
 Plan operacji

Przypisy 

Inżynieria systemów
Strategia
Operacje wojskowe